El nombre Alcmeón puede referirse a:
 Alcmeón, bisnieto de Néstor, de quien afirmaban descender los Alcmeónidas.
 Alcmeón, hijo de Anfiarao y Erífile, hermano de Anfíloco, Eurídice y Demonasa, y uno de los Epígonos.
 Alcmeón en Corinto, obra perdida de Eurípides
 Alcmeón en Psófide, obra de Eurípides de la que se conservan fragmentos
 Alcmeón, el último arconte epónimo vitalicio de Atenas
 Alcmeón de Crotona, filósofo y médico de la antigua Grecia
 Alcmeón, hijo de Megacles.